Miejscowości w USA:
 Wing – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
Gminy w USA:
 Wing (ang. Wing Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
W Wielkiej Brytanii:
 Wing – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Wing – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
Inne
 Wing (skrzydło) – oddział lotnictwa w krajach anglosaskich